Der Kanton Royat war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Clermont-Ferrand im Département Puy-de-Dôme und in der Region Auvergne-Rhône-Alpes; sein Hauptort war Royat, Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2001 bis 2015, wiedergewählt 2008, Jean Ponsonnaille (UMP). 2015 wurde der Kanton aufgelöst.

Der Kanton war 71,83 km² groß und hatte im Jahr 1999 12.776 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 177,73 Einwohnern pro km² entsprach. Er lag im Mittel auf 750 Meter über dem Meeresspiegel, zwischen 385 m in Nohanent und 1.465 m in Orcines.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus fünf Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Royat
Aufgelöst 2015